Flinders Ranges kan syfta på följande platser:

Australien 

 Flinders Ranges (bergskedja), South Australia, 
 Flinders Ranges (region), South Australia, 

Robotskapade Australienförgreningar